trn, dio biljke

Hrvatska:
 Trn (Slivno), naselje u općini Slivno

BiH:
 Trn (Laktaši, BiH), naselje u općini Laktaši
 Trn (Široki Brijeg, BiH), naselje u općini Široki Brijeg
 Trn (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša

Bugarska:
 Trn (Bugarska), grad u Bugarskoj
 Trn (općina), općine u Bugarskoj

Vidi još:
 trnje (razdvojba)